267-я стрелковая дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне

История 
Дивизия формировалась с 12 сентября 1942 по 9 ноября 1942 года в городе Серпухов. Боевую подготовку начала 5 октября 1942 года.

По директиве Генштаба от 09.11.1942 года должна была прибыть с 16.11.1942 по 19.11.1942 года на станцию Бутурлиновка. Дивизия отбыла из Серпухова лишь 14.11.1942, прибыла 22.11.1942 года, к 25.11.1942 сосредоточилась в районе Верхнего Мамона. В ночь на 12.12.1942 дивизия заняла рубеж на левом берегу Дона — напротив Дерезовки и восточнее неё. Ночью 13.12.1942 года была проведена силовая разведка 2-м стрелковым батальоном 848-го стрелкового полка в результате чего была взята важная высота на противоположном берегу Дона. С 16.12.1942 года дивизия наступает в ходе операции Малый Сатурн, продвинулась на два-три километра, овладела Дерезовкой и восточной окраиной Новой Калитвы. 17.12.1942 к 15 часам дивизия достигла села Дубовиково, 19.12.1942 вступила в Кантемировку.

22 декабря 1942 вела бой за балку Голая, 23.12.1942 дивизия уничтожила противника в районе Талы, 24.12.1942 дивизия занимала оборону на рубеже (иск.) балка Голая — Новомарковка, 26.12.1942 дивизия овладела районом Касьяновка — Холодный — Хрещеватый и передовыми отрядами заняла район Каськовка — Россоховатый, 27.12.1942 овладела районом Высочанов. 29.12.1942 дивизия вела бой на прежнем рубеже. 31 декабря 1942 года вышла на рубеж Новая Калитва — Миллерово.

C 14 января 1943 года в наступлении (нанося вспомогательный удар) в районе населённых пунктов Марковка, Ново-Россошь. В ночь на 21 января 1943 года вела оборонительные бои в Ново-Пскове, 24.01.1943 года вышла в район Шапарское, Алексеевка, Нещеретовка, 25 января 1943, продолжая выполнять поставленные задачи, вышла на рубеж Грицаевка, Струновка, Гайдуковка.

В феврале 1943 года участвовала в Ворошиловградской операции, 31 января 1943 освободила Сватово, 5 февраля 1943 года освободила город Изюм. Продолжая наступление 19.02.1943 года вышла к Магдалиновке в 100 километрах к западу Лозовой, 20.02.1943 вместе с 16-й танковой бригадой, уже будучи охваченной с тыла, атаковала Новомосковск с запада к 22-23 февраля 1943 года, в ходе контрудара вражеских войск в районе Харькова попала в окружение. Из окружения вышла и заняла оборонительные позиции на Северском Донце от посёлка Андреевка до Балаклеи.

В первые дни августа 1943 года дивизию направили в район Змиёва, где от села Задонецкое она имитировала наступление, отвлекая на себя силы противника. Затем дивизию вновь перебросили к Изюму, и с 16 августа 1943 года участвует в наступлении на противника. С 16 по 24 августа 1943 года августа дивизия сумела продвинуться всего на 12-15 км. Однако, операция позволила значительно расширить Изюмский плацдарм, оттянуть на себя крупные силы противника на Барвенковском направлении.

В декабре 1943 — январе 1944 года занимала оборону в районе Никополя на левом берегу Днепра, затем переброшена на побережье Сиваша, расположилась в селе Ново-Покровка, в 17 километрах от Сиваша.

14 марта 1944 года заменила части 263-й стрелковой дивизии на плацдарме на южном берегу Сиваша.

С 8 апреля 1944 года участвует в Крымской наступательной операции. 7-9 мая 1944 года участвует в освобождении Севастополя, штурмуя Сапун-гору. Приказом ВГК № 0102 от 24 апреля 1944 года «за отличные боевые действия при прорыве сильно укрепленной полосы обороны противника в межозерных дефиле на южном побережье Сиваша и проявленные при этом доблесть и мужество» ей было присвоено почетное наименование «Сивашская», а за участие в штурме Сапун-Горы и освобождение города Севастополь она была награждена орденом Красного Знамени (24 мая 1944).

27 мая 1944 года в Бахчисарае погрузилась в эшелоны, 10 июня 1944 года выгрузилась на станции Горностаевка, 17 июня 1944 совершила пеший марш в Гомель, снова была погружена в эшелоны и через Брянск, Вязьму, Ржев, Великие Луки доставлена в район Полоцка и снова пешим маршем проследовала в Литву.

22.07.1944 года в ходе Шяуляйской операции приняла участие в освобождении Паневежиса, а 27.07.1944 года в освобождении Шяуляя, затем была отведена во второй эшелон, после чего участвовала в боях неподалёку от Рижского залива, была переброшена на другой участок фронта, походной колонной форсированным маршем к 11 октября 1944 года вступила в Руцаву, где находилась до февраля 1945 года.

4 февраля 1945 года переброшена в район Приэкуле, с 20 февраля 1945 года в наступлении, взяла Приэкуле. До конца боевых действий вела ожесточённые (и безуспешные) бои по ликвидации курляндской группировки противника.

Полное название 
267-я стрелковая Сивашская Краснознамённая ордена Суворова дивизия

Состав 
 844-й стрелковый полк
 846-й стрелковый полк
 848-й стрелковый полк
 845-й артиллерийский полк
 345-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 364-я отдельная разведывательная рота
 560-й отдельный сапёрный батальон
 740-й отдельный батальон связи (341-я отдельная рота связи)
 308-й отдельный медико-санитарный батальон
 373-я отдельная рота химической защиты
 435-я автотранспортная рота
 495-я полевая хлебопекарня
 99-й дивизионный ветеринарный лазарет
 962-я полевая почтовая станция
 928-я полевая касса Государственного банка

Подчинение

Командование

Командиры 
 Кудряшов, Андрей Кузьмич (12.09.1942 — 17.12.1942), полковник (погиб в бою, останки найдены 28.04.2007 года в селе Верхний Мамон)
 Герасимов, Виктор Александрович (18.12.1942 — 15.03.1943), полковник
 Морозов, Павел Васильевич (16.03.1943 — 23.03.1943), полковник
 Толстов, Архип Иванович (24.03.1943 — 31.08.1944), полковник, с 03.06.1944 генерал-майор
 Шеин, Константин Фёдорович (03.09.1944 — 13.02.1945), полковник
 Мищенко, Николай Михайлович (14.02.1945 — 09.05.1945), генерал-майор

Заместители командира 
 .
 Кузин, Андриан Тимофеевич (??.10.1942 — ??.12.1942), полковник
 .

Начальники штаба 
 Морозов, Павел Васильевич (??.09.1942 — 15.03.1943), полковник
.

Награды и наименования 

Награды частей дивизии:
 844-й стрелковый Паневежисский полк
 846-й стрелковый Шавлинский полк
 848-й стрелковый Краснознамённый полк
 845-й артиллерийский Краснознаменный полк

Отличившиеся воины дивизии 
  Батурин, Алексей Георгиевич, старшина, помощник командира взвода управления батареи 845 артиллерийского полка.
  Глухов, Иван Тихонович, старшина роты 848-го стрелкового полка, старший сержант. Герой Советского Союза. Награждён 24.03.1945 года за отличие в боях при освобождении Севастополя. Взял на себя командование взводом, «подавил» три вражеских дзота.
  Гридасов, Дмитрий Тихонович, пулемётчик 846-го стрелкового полка, рядовой. Герой Советского Союза. Награждён 24.03.1945 года за отличие в боях при освобождении Крыма 08 и 13-14.04.1944 года.
  Липачёв, Пётр Павлович, командир 848-го стрелкового полка, подполковник. Герой Советского Союза. Награждён 24.03.1945 года за отличие в боях при освобождении Севастополя. Полк одним из первых частей армии ворвался в Севастополь и уничтожил большое количество живой силы и техники врага.
  Орлов, Михаил Егорович, командир пулемётного расчёта 848-го стрелкового полка, старшина. Награждён посмертно 24.03.1945 года за отличие в боях при освобождении Севастополя.
  Ситников, Пётр Филиппович, командир взвода автоматчиков 846-го стрелкового полка, лейтенант.
  Фёдоров, Николай Дмитриевич, командир пулемётного расчёта 848-го стрелкового полка, старший сержант.
  Цуканов, Алексей Алексеевич. Стрелок 846-го стрелкового полка, красноармеец. Награждён в составе дивизии: 23.05.1944 года за бои по освобождению Севастополя — 3-ю степенью ордена Славы. В последующем, сражаясь в составе 510 стрелкового полка 154 стрелковой дивизии, стал полным кавалером ордена Славы.
  Яцуненко, Иван Карпович, стрелок 844-го стрелкового полка 267-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта, красноармеец. Герой Советского Союза. Награждён в 1954 году за отличие в боях при освобождении Севастополя. Одним из первых ворвался на Сапун-гору. Почти у самой вершины он принял Красный Флаг из рук раненого парторга роты. Красноармеец Яцуненко И. К. одновременно с бойцами Дробяско и Бабажановым водрузил штурмовое Знамя на вершине Сапун-горы. Интересно, что в тот момент, когда Яцуненко брал знамя, он услышал сзади «Правильно, сынок! Неси дальше». Оказалось, что за ним в атаку шёл отец Яцуненко К. А. Красноармеец Яцуненко И. К. считался погибшим при штурме и его фамилия высечена на памятнике, установленном на Сапун-горе.
 Ашманов, Иван Фёдорович, дважды краснознамёнец (1920, 1922), командир стрелкового батальона 846-го стрелкового полка, пропал без вести в 1943 году.
 Грязев, Иван Андреевич, командир взвода 846-го стрелкового полка, лейтенант. Закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. 24.05.1945 года награждён орденом Отечественной войны 1-й степени (посмертно).

Память 
 Ветераны 267-й стрелковой дивизии встречаются ежегодно. Место и время встречи: Москва, у входа в Музей р. И. Ленина, 9 Мая, в 12 часов дня.

Примечания

Литература 
 Колов О. Я. Пути солдатские. — Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство, 1974.

Ссылки 
 Справочник
 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ УДАР 6-Й АРМИИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году